

Persone 
 Giacomo Nani (1698-1755) – pittore napoletano
Giacomo (o Jacopo) Nani (1725-1797) – capitano e politico della Repubblica di Venezia

Navi militari 
  – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1919
  – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1938